Глеб Алекса́ндрович Ива́шенцов (7 июня 1945, Ленинград, СССР) — советский и российский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол. Член Российского совета по международным делам (РСМД) с 2011 года, вице-президент РСМД.

Биография 
Родился в семье горного инженера-геолога Александра Глебовича Ивашенцова, внук выдающегося врача-инфекциониста Глеба Александровича Ивашенцова (1883—1933), правнук одного из первых  русских экспертов по спорту и охоте Александра Петровича Ивашенцова(1857-1913).

В 1967 году окончил факультет международных экономических отношений Московского государственного института международных отношений (МГИМО).
 В 1967—1969 гг. работал в Министерстве внешней торговли СССР.
 В 1969—1975 гг. работал в Международном отделе ЦК КПСС.

С 1975 года — на службе в Министерстве иностранных дел СССР — России. Занимал различные должности в центральном аппарате и загранучреждениях.
 В 1987—1990 гг. — заведующий сектором, заведующий отделом Управления стран Южной Азии Министерства иностранных дел СССР.
 В 1991—1995 гг. — генеральный консул СССР и России в Бомбее (Индия).
 В 1995—1997 гг. — первый заместитель директора Третьего департамента Азии МИД России.
 14 июня 1997 — 19 ноября 2001 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Союзе Мьянма.
 В 2001—2005 гг. — директор Третьего, Второго департаментов Азии МИД России.
 4 апреля 2005 — 17 июля 2009 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Корея.

С 2011 года — член, с 2017 года — вице-президент Российского Совета по международным делам.

Автор многочисленных книг, статей и брошюр по вопросам международных отношений, в том числе книги «Индия», опубликованной в 1989 году в СССР тиражом 100 тыс. экз.

Недавние книги: на русском языке «Индия -вкратце обо всем». Москва.2009, «За надолбами 38-ой параллели. Воспоминания и размышления Посла России в Южной Корее». С-Петербург,2012; «Корейский тигр», Москва.2017,на корейском языке -«Другая Корея», Сеул, 2012; на английском языке — «The Tiger of the Land of Morning Calm», Н-Дели, 2014.

Награды 
 Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997).
 Медаль «200 лет Министерству иностранных дел» (2002).
 Орден Дружбы (2 октября 2003) — за большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации.
 Орден «За дипломатические заслуги» (2009, Республика Корея).
 Медаль «200 лет консульской службы МИД Российской Федерации» (2009).

Дипломатический ранг
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (17 сентября 1998) .
 Чрезвычайный и полномочный посол (6 мая 2004).

Библиография 
Автор книг:
 Ивашенцов Г. А. Индия. — М., 1989
 Ивашенцов Г. А., Ивашенцова И. Ю. Индия. Вкратце обо всём. — М., 2009
 Ивашенцов Г. А. За надолбами 38-й параллели. Впечатления и размышления Посла России в Южной Корее. — СПб.,  2012
 Ивашенцов Г. А., Коротеев С. С., Меламед И. И. Азиатско-Тихоокеанский регион и Восточные территории России: прогнозы долгосрочного  развития. — М., 2014
 Ивашенцов Г. А. Корейский тигр. Впечатления и размышления Посла России в Южной Корее. — М.,  2017

Примечания 

Дипломаты СССР
Дипломаты России
Консулы СССР в Бомбее
Консулы России в Бомбее
Выпускники МГИМО
Кавалеры ордена Дружбы (Россия)
Послы Российской Федерации в Мьянме
Послы Российской Федерации в Республике Корея